Beaver Falls může být:

 Beaver Falls (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Beaver Falls (New York) – osada v New Yorku
 Beaver Falls (Minnesota) – osada v Minnesotě
 Beaver Falls (seriál) – britský televizní seriál